Заранди́йе () — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези. Административный центр — город Мамунийе.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Харкан (بخش خرقان)
Население области на 2006 год составляло 57 550 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Меркези